Željko Sutlić (1953.), hrvatski kirurg, specijalist opće i kardijalne kirurgije, član suradnik HAZU od 2006. godine.

Životopis 
Rođen je 1953. godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1977. godine. Specijalist je opće i kardijalne kirurgije i redoviti profesor u tranjom zvanju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pročelnik je Zavoda za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju KB-a Dubrava. Voditelj je Programa transplantacije srca i asistirane cirkulacije (2014.) koji je licenciralo Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Član je brojnih hrvatskih i međunarodnih znanstvenih i stručnih društava i odbora. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima u zemlji te ih organizirao. Objavio je 86 radova, od kojih je 78 citirano u CC-u i SCIE-u. Suautor je devet višeautorskih knjiga. Mentor je više diplomskih radova, 4 magisterija i 5 doktorata. Kao glavni istraživač sudjelovao je u nizu domaćih projekata. Za člana suradnika u Razredu za medicinske znanosti HAZU izabran je 2006. godine.

Izvori 

Životopisi, Zagreb
Hrvatski kirurzi